Vrhovac je lahko:
 Vrhovac Sokolovački (Hrvaška)
 Vrhovac (Hrvaška)
Vrhovac (priimek)
Maksimilijan Vrhovac